Belcastel ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Belcastel (Aveyron) im Département Aveyron
Belcastel (Tarn) im Département Tarn

mit Namenszusatz:
Belcastel-et-Buc im Département Aude